Den stora illusionen kan syfta på:

 Den stora illusionen (film, 1937) – en fransk film från 1937 i regi av Jean Renoir, originaltitel La Grande illusion
 Den stora illusionen (film, 1985) – en film i regi av Tuija-Maija Niskanen, originaltitel Suuri illusioni
 Den stora illusionen (roman) – en roman av Mika Waltari, originaltitel Suuri illusioni